Osoby:
 Jean-Baptiste Regnault (1754–1829) – francuski malarz neoklasycystyczny.
 Henri Victor Regnault (1810–1878) – francuski chemik i fizyk.
 Henri Regnault (1843–1871) – francuski malarz orientalista.

Technika:
 „Regnault” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego.